Ashwell kan syfta på:

 Ashwell, Devon – en ort i Devon, England
 Ashwell, Hertfordshire – en ort och civil parish i Hertfordshire, England
 Ashwell, Rutland – en ort i Rutland, England
 Ashwell, Somerset – en ort i Somerset, England

Personer
 Lena Ashwell (1872–1952), en engelsk skådespelerska och teateraktris